Vira kan syfta på följande:

 Vira – ett svenskt kortspel
 Viraduk – ett finmaskigt nät tillverkat av metall- eller plasttrådar
 Vira bruk – en småort i Österåkers kommun

Geografi

Frankrike 

 Vira, Ariège, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Vira, Pyrénées-Orientales, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Marshallöarna 

 Alembel, ö, Enewetak,

Schweiz 

 Vira Gambarogno, ort i Ticino, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar